vektor – matematikai és fizikai fogalom.
 vektor – génátültetésre használható, replikálódni képes DNS.
 vektor – kórokozókat terjesztő élőlény neve.
 Vektor – Robin Cook regénye.
 Vektor – 2004-ben készült Mátrix-paródia
 Vektor (Sötét idők) – képregény
 Vektor,  amerikai thrash metal/progresszív metal együttes
 Vektor (fegyvergyártó)